Das große Spiel steht für:

 Das große Spiel (Buch), Roman von Orson Scott Card (1985)
 Das große Spiel (1942), deutscher Spielfilm aus dem Jahre 1942 von Robert Adolf Stemmle
 Sherlock – Das große Spiel, Episode der britischen Fernsehserie Sherlock (2010)
 Ender’s Game – Das große Spiel, Film von Gavin Hood (2013)

Siehe auch:
 The Great Game, historischer Konflikt zwischen Großbritannien und Russland
 Le Grand Jeu